Charles Morris (?–?) 1908-ban olimpiai ezüstérmes brit ökölvívó, Charles W. "Charley" Morris
 Charles Morris (1915–?) brit atléta, gyalogló, olimpikon, Charles James "Charlie" Morris
 Charles Morris (1926) ausztrál atléta, kalapácsvető, olimpikon, Charles James "Jim" Morris